Jevgenij Aleksandrovič Majorov (), ruski hokejist, * 11. februar 1938, Moskva, Rusija, † 10. december, 1997, Moskva, Rusija.

Majorov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub Spartak Moskva, skupno je na 260-ih prvenstvenih tekmah dosegel 122 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 42-ih tekmah, na katerih je dosegel dvajset golov. Umrl je leta 1997 v starosti devetinpetdesetih let.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 61
|
| 7
| 5
| 1
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 61/62
|
|
| 24
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 64
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Spartak Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Nosilci reda simbola časti